Ereğli ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Ereğli am Schwarzen Meer (das antike Herakleia Pontike), auch Karadeniz Ereğli, siehe Ereğli (Schwarzes Meer).
 Ereğli in der Provinz Konya, siehe Ereğli (Konya).
 Ereğli in der Provinz Kocaeli, auch genannt Karamürsel Ereğlisi, am südöstlichen Marmarameer, in der Bucht von Izmit
 Ereğli in der Provinz Tekirdağ, das antike Perinthos bis 275 n. Chr., später Herakleia, am nördlichen Marmarameer, siehe Marmara Ereğlisi